Theodora Comnène Angelina, en grec : , née le  à Constantinople, Byzance, est une noble byzantine, quatrième fille de l'empereur  et d'Irène Doukas. Elle épouse l'amiral Constantin Ange, avec qui elle a sept enfants : les empereurs  et , sont ses petits-fils. Elle est la fondatrice de la dynastie Ange.

Famille 
Theodora naît à Constantinople, le . Elle est la quatrième des cinq filles de l'empereur  et Irène Doukas. Elle a au total huit frères et sœurs, dont l'empereur  et l'historienne Anne Comnène. Ses grands-parents paternels sont Jean Comnène et Anne Dalassène et ses grands-parents maternels sont Andronic Doukas et Marie de Bulgarie.

Mariage et descendance 
Theodora épouse Constantin Ange un peu avant 1120. Il est le fils de Manuel Ange et commandant militaire de l' empereur  et devient, en 1145, le commandant de la flotte impériale en Sicile. L'historien byzantin, Nicétas Choniatès nomme Theodoram Alexii avi Manuelis filiam comme étant la femme de Constantium Angelum. Ensemble, ils ont sept enfants officiels et peut-être un huitième :
 Jean Doukas ;
 Alexios Comnène Ange ;
 Andronic Doukas Ange ;
 Isaac Ange, gouverneur militaire de Cilicie ;
 Marie Ange, mariée à Constantin Kamytzes ;
 Eudoxie Ange, mariée à Basile Tsykandeles ;
 Zoé Ange, mariée à Andronic Synadenos''.

Theodora Comnène meurt à une date inconnue. Parmi ses nombreux descendants, il y a la princesse Irène Ange, épouse de Philippe de Souabe ce qui fait que Theodora est une aïeule de chaque maison royale en Europe.

Ancêtres

Références

Articles connexes 
 Famille Ange
 Empire byzantin sous les Anges

Source de la traduction 

Naissance en 1096
Maison Comnène
Porphyrogénète
Princesse byzantine du XIe siècle
Princesse byzantine du XIIe siècle
Theodora